Termenul „Bella” se poate referi la:

 Bella, Italia, comună din provincia Potenza, regiunea Basilicata, Italia
 695 Bella, un asteroid din centura principală